Edward Żebrowski (1872–1930), lekarz internista, pułkownik Wojska Polskiego
 Edward Żebrowski (1921–1976), ślusarz, polityk PZPR
 Edward Żebrowski (1935–2014), reżyser, scenarzysta, aktor filmowy